Alexander Gordon-Lennox – politico e militare inglese
 Alexander Gordon, IV duca di Gordon – politico scozzese
 Alexander Gordon Laing – esploratore scozzese
 Alexander Gordon, II duca di Gordon – nobile scozzese
 Alexander Hamilton-Gordon – generale britannico
 Alexander Gordon, I conte di Huntly – nobile scozzese
 Alexander Gordon – arcivescovo cattolico scozzese
 Aleksandr Vital'evič Gordon - regista e attore sovietico